Финляндия участвовала в конкурсе 13 раз, но только 8 раз смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1984 года.

В 1984 году Норвегия отказалась от участия, так как совместно с Данией, Швецией и Финляндией отправили одного представителя от Финляндии.  В следующих конкурсах подобного случая не было.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

 

Страны на «Евровидении»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Финляндии